Cristiana est un prénom féminin. Il dérive du mot Christ qui est la traduction grecque du mot hébreu « Messie ». C'est le féminin de .

Personnalités portant ce prénom

Voir 
 , Cristina, Christine.

Prénom féminin